

Sigle 
 Micro Wave Radiometer – radiometro a microonde, dotazione dell'Envisat

Codici 
 mwr – codice ISO 639-3 della lingua marwari